Ретирада
 Ретирада — отступление, отход войск 
 Ретирада — отхожее место, туалет

Примечания